Дхараниндраварман:

 Дхараниндраварман I — король Кхмерской империи (1107—1112/13)
 Дхараниндраварман II — император Кхмерской империи (1150—1160)